Йоргос Даларас
 Лукас Даларас

Грецькі прізвища